Добрая — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Добрая — агрогородок в Горецком районе Могилёвской области.

Россия 
 Добрая — деревня в Барятинском районе Калужской области.
 Добрая — деревня в Ржевском районе Тверской области.

Украина 
 Добрая — село в Маньковском районе Черкасской области.

Реки 
 Добрая (приток Амура) — река в Еврейской автономной области.
 Добрая (приток Чира) — река в Волгоградской области.
 Добрая (приток Кирганика) — река на Камчатке.
 Добрая — река на Украине.

См. также 
 Добрая Воля
 Добрая Надежда
 Добрая Надия